Майкл Джон Болл (; родился 2 октября 1979 года) — английский футболист, левый защитник. Он играл за ряд английских клубов, шотландский и голландский клуб, сыграв более чем в 200-ах играх и один матч за сборную Англии.

Клубная карьера

«Эвертон» (1996—2001) 
Майкл родился в Ливерпуле. Будучи школьником, он был частью молодежной системы «Ливерпуля», играя вместе с Майклом Оуэном и Стивеном Джеррардом. С 1994 по 1996 год он посещал «Национальную школу Футбольной Ассоциации» в Лиллесхолле, прежде чем присоединиться к «Эвертону». Он сыграл свой первый матч в апреле 1997 года, выйдя на замену в матче против «Тоттенхэма», а свой первый матч в стартовом составе сыграл через неделю против «Вест Хэма». Болл превратился во впечатляющего игрока, столь же умелого как в центре обороны, так и на своей основной позиции левого защитника. Его солидные выступления в «Эвертоне» привели к вызову в сборную Англии, а вернее, ее главным тренером Свеном-Ёраном Эрикссоном в товарищеском матче против Испании в феврале 2001 года. Болл позиционировался в качестве замены и дебютировал, заменив Криса Пауэлла после первого тайма.

Примечания

Ссылки 
 Статистика Майкла Болла (soccerbase.com)
 Профиль Майкла Болла

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Манчестер Сити»